Гаравито () — испанская фамилия. Известные носители:

 Гаравито, Луис (род. 1957) — колумбийский серийный убийца.
 Гаравито, Хулио (1865—1920) — колумбийский астроном.

Топонимы:
 Гаравито  — кратер на обратной стороне Луны.